Дубовское — топоним в России:

 Дубовское — село, Спасский район Приморского края.
 Дубовское — село, Дубовский район Ростовской области.
 Дубовское — прежнее название села Дубовая Балка, Андроповский район, Ставропольский край.

См. также 
 Дубовское сельское поселение
 Дубов
 Дубовка (значения)
 Дубово
 Дубовое
 Дубовская
 Дубовский
 Дубровское